Toponímia:
 Muga, riu pirinenc d'orientació oest-est que desemboca a la Mediterrània
 Muga de Sayago, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 La Muga (Lles de Cerdanya), muntanya al municipi de Lles de Cerdanya, a la comarca de la Baixa Cerdanya 
 Bony de la Muga, muntanya al municipi de Navàs, a la comarca del Bages 
 Coll de la Muga, collada al límit dels termes comunals de la Menera i Serrallonga, de la comarca del Vallespir 
 Hostal de la Muga, edifici del municipi d'Albanyà 
 Mas de la Muga, masia del municipi de Bellvei (Baix Penedès) 
 Penya-segats de la Muga, espai natural a la riba esquerra del barranc del Cau o el Rimal, a l'extrem més oriental del territori preprinienc
 Pla de la Muga, plana a cavall dels termes municipal d'Albanyà, a l'Alt Empordà i comunal de Serrallonga, al Vallespir 
 Serra de la Muga, serra al municipi de Gósol a la comarca del Berguedà 
 Serrat de la Muga (Gisclareny), serra del nord de Catalunya, als Pirineus Orientals, que s'estén en direcció oest-est, a continuació de la Serra del Cadí
 Serrat de la Muga (Navàs), serra al municipi de Navàs a la comarca del Bages 
 Biografies:
 Emeterio Muga Díez (Saragossa, 1877 - València, 1956), militar i polític espanyol, diputat a les Corts Espanyoles durant la restauració borbònica
 Joan de Muga Dòria, galerista i editor català 
 Manuel de Muga i Toset (1916 ? - Barcelona, 2006), editor català, capdavanter en el sector dels arts gràfiques